est un mot anglais signifiant « soulèvement ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de 1943 l'ultime révolte, téléfilm de  sorti en 2001 ;
 , film de  sorti en 2012.
 Pacific Rim: Uprising est un film américain de Steven S. DeKnight prévu pour 2018.

Musique

Chanson 

 Uprising, single du groupe Muse présente sur l'album The Resistance sorti le .

Album 

 , album de  et  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Jeux vidéo 

 Uprising: Join or Die, Uprising 2: Lead and Destroy et Uprising-X sont des jeux vidéo de .